Niemcy:
 Lassahn – dzielnica Zarrentin am Schaalsee

Osoby:
 Bernhard Lassahn – niemiecki pisarz
 Rudolf Lassahn – niemiecki pedagog

Zobacz też:
 Lassan